Eryngium laeve är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Marie Auguste Broussonet och Spreng.. Eryngium laeve ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
laeve